Het Rembrandttheater, aanvankelijk bekend als het Pollaktheater, was een theater en bioscoop in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Het theater, dat werd geopend in 1925, lag op de hoek van de Parade met de Nassaustraat.

Twee jaar na de opening werd de naam van het aanvankelijk door de joodse familie Pollak gestichte theater veranderd in Grand Theatre. Later kreeg het de naam Rembrandttheater, vermoedelijk ten tijde dat de joden hun bezittingen werden afgenomen. Het naastgelegen café-restaurant Rheinland was van dezelfde eigenaar. In het theater waren toneelstukken te zien die onder andere werden geregisseerd door Harry Boermans en Funs van Grinsven.

In 1933 barstte een heuse bioscoopoorlog uit in Venlo. De bezoekers werd onder meer opgezet tegen het vigerende beleid van de gemeente Venlo om geen minderjarigen in de bioscopen toe te laten. Ook het beleid van de bioscoopbond werd tijdens deze "oorlog" aangevochten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in dit theater films vertoond, waarin de Duitse bezetter in een negatief daglicht werd geplaatst. In het theater kwamen regelmatig mensen van het verzet bijeen. Het pand werd tijdens een bombardement op 13 oktober 1944 verwoest. In 1945 werd het echter weer herbouwd.

Literatuur 
 , Film en het moderne leven in Limburg: het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929) (2007}
 , De Venlose bioscoopoorlog (2005)
 , Venlo, De Stad van Lol en Plezeer (2009)

Theaterzaal in Venlo
Bioscoop in Limburg (Nederland)